Дмитрий Иванович Павлов: Павлов, Дмитрий Иванович (1907—1971) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Дмитрий Иванович (1906 — ?) — советский военный деятель, полковник.